

Населені пункти та їхні частини
 Тшцяна — гміна в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Тшцяна — село в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Терстяна (Тшцяна) — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Тшцяна — село в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Тшцяна — село в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Тшцяна — село в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Тшцяна — частина села Руда в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки